Хулио Рикардо Крус (; 10 октября 1974, Сантьяго-дель-Эстеро) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего. Воспитанник «Банфилда», играл за «Банфилд», «Ривер Плейт», «Фейеноорд», «Болонью» и миланский «Интернационале», с которым стал четырёхкратным чемпионом Италии. За национальную сборную Аргентины провёл 22 матчей, забил 3 гола, участник чемпионата мира 2006. В 2010 году завершил карьеру.

Клубная карьера

Начало 
Высокий (1,90 м.), коренастый нападающий, Круз начал свою карьеру в «Банфилде» в 1993 году, а в 1996 году он переехал в «Ривер Плейт».

Европа 
В 1997 году он переехал в Европу, будучи подписанным голландским «Фейеноордом», и показывая большой потенциал с точки зрения результативности. В 2000 году он переехал в итальянскую Болонью , затем играл за Интернационале с которым стал четырёхкратным чемпионом Италии, последним клубом был римский Лацио.

Достижения 
 «Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: Апертура 1996, Клаусура 1997
 «Фейеноорд»
 Чемпион Нидерландов: 1998/99
 Призёр Турнира Йохана Кройфа: 1999
 «Интернационале»
 Чемпион Италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Кубка Италии: 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Италии: 2005, 2006, 2008
 «Лацио»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2009

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Лацио»